Hemphillia är ett släkte av snäckor. Hemphillia ingår i familjen skogssniglar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skogssniglar
Hemphillia